USS Johnston je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Johnston (DD-557) 
 USS Johnston (DD-821)

Johnston